В одиночному розряді тенісного турніру Thunderbird Classic 1978, який проходив в рамках Туру WTA 1978, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Трейсі Остін 6-4, 6-2.

Сіяні гравчині 

  Мартіна Навратілова (переможниця)
  Вірджинія Вейд (півфінал)
  Венді Тернбулл (1-ше коло)
  Трейсі Остін (фінал)

 Бетті Стеве (2-ге коло)
 Керрі Рід (півфінал)
 Маріта Редондо (2-ге коло)
Відсутня
 Регіна Маршикова (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1978